Die Firma St. Gregoriuswerk war ein Orgelbauunternehmen in Altmühldorf.

Geschichte 
Das Unternehmen wurde 1912 durch den Orgelbauer Georg Glatzl (1881–1947) gegründet und belieferte zahlreiche kleinere Dorfkirchen in Südostbayern mit Pfeifenorgeln. Glatzl war Schüler von Willibald Siemann in München und machte sich ca. 1912 selbständig.

Nach dem Tod Glatzls 1947 übernahm dessen Stiefsohn Max Sax (* 1921) die Werkstatt und führte sie bis in die 1980er Jahre weiter.

Charakteristisch für die Orgeln in der Schaffensperiode von Georg Glatzl war ein Dispositionsschema, bestehend aus Transmissionen bzw. Extensionen: Die Register des einen Manuals (meist Hauptwerk bzw. I. Manual) waren teilweise oder vollständig oktavversetzte Transmissionen aus einem anderen Manual (meist Neben-/Schwellwerk bzw. II. Manual).

Werkliste (Auswahl)

Inhaber Georg Glatzl (1912–1947)

Inhaber Max Sax (ab 1947)

Literatur

Weblinks 

 Organ index: St. Gregoriuswerk

Einzelnachweise 

Organisation (Mühldorf am Inn)
Orgelbauunternehmen
Gegründet 1912
Orgellandschaft Oberbayern
Unternehmen (Landkreis Mühldorf am Inn)